Ел Којоте има више значења:

 Ел Којоте, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Којоте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Којоте (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Којоте (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Којоте (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Којоте (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Којоте (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Којоте (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Којоте (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Којоте (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Којоте (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Којоте (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Којоте (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Којоте (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Којоте (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Којоте (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Којоте (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Којоте (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Којоте (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Којоте (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Којоте (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Којоте, Ел Аројо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Којоте (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Којоте (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Којоте (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Којоте (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Којоте (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Којоте (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Којоте (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Којоте, Маравиљас (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Којоте (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Којоте (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Којоте (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Којоте, Ел Чупадеро (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Којоте, Санта Тереса (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Којоте (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Којоте (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Којоте (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Којоте (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Којоте (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Којоте (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Којоте (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Којоте (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Којоте, Хуан де Диос Лопез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Којоте (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Којоте (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Којоте (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Којоте (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Којоте (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Којоте (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Којоте (Ајокеско де Алдама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Којоте (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Којоте (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Којоте (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Којоте (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Којоте (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Којоте (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Којоте (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Којоте (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Којоте (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Којоте (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Којоте (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Којоте (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Којоте (Бакадевачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Којоте (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Којоте (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Којоте, Ла Каса де ла Компањија (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Којоте, Ла Којотера Позо II (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Којоте (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Којоте (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Којоте (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Којоте, Ла Киругења (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Којоте (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Којоте (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Којоте (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Којоте (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Којоте (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Којоте (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Којоте, Ел Олвидо (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Којоте (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Којоте (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Којоте (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Којоте, Бенхамин Вела (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Којоте (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Којоте (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Којоте (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Којоте (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којоте (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којоте, Ла Опинион (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којоте (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којоте, Километро 6 (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којоте (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којоте (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којоте (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којоте (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којоте (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којоте (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којоте (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којоте (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Којоте, Фонсека (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику